NDR eller ndr kan have flere betydninger:
 Ndr er kort for nordre
 Negativ differentiel modstand – et komponent eller kredsløbs dynamiske eller differentielle modstand
 Norddeutscher Rundfunk – tysk radio- og TV-station